Eryngium frutescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Giuseppe Giacinto Moris. Eryngium frutescens ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
frutescens